Le Championnat de France masculin de handball de Nationale 2 2015-2016 est la  de ce championnat qui constitue le  du handball français.

La compétition est remportée par l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt.

Résultats

Poule 1 

|}

Poule 2 

|}

Poule 3 

|}

Poule 4 

|}

Poule 5 

|}
Remarque : Dijon n'est pas promu car son équipe première évolue en D2 et deux divisions doivent séparer une équipe première de son équipe réserve.

Poule 6 

|}

Notes et références 

2015-2016
Handball M4
Championnat M4
France M4